Godmanchester peut désigner :

 Godmanchester (Québec), Canada ;
 Godmanchester (Royaume-Uni), village dans le Cambridgeshire en Angleterre ;
 Godmanchester Rovers F.C..